Ruz ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Ruz Lhuillier (1906–1979), mexikanischer Archäologe
 José Sótero Valero Ruz (1936–2012), venezolanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Guanare

Ruz ist der patronymische Name folgender Personen:
 Fidel Castro Ruz (1926–2016), kubanischer Militär und Diktator
 Ramón Castro Ruz (1924–2016), kubanischer Politiker, Bruder von Fidel Castro

RuZ ist Abkürzung:
 Recht und Zugang, Zeitschrift